Калегина:

 Калегина (Калегино) — село в Башкортостане.
 Калегина, Валентина Васильевна (род. 1928) — советская спортсменка (академическая гребня), заслуженный мастер спорта СССР (1962).